Preusmjeri Nacrt:Javni sektor